Цвєк або Цвек () — польське та українське прізвище.

Відомі носії:
 Цвєк Дарія Яківна (1909—2004) — українська кулінарка.
 Якуб Цвєк (*1982) — польський письменник-фантаст.
 Цвек Ловро — хорватський футболіст.
 Цвек Олена Василівна (1931—2020) — українська вчена-археолог, досліджувала трипільську культуру неоліту.
 Цвек Сергій Степанович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Польські прізвища
Українські прізвища